Hieronim Rozdrażewski (zm. 1540/1541) – kasztelan rogoziński
 Hieronim Rozdrażewski (zm. 1600) – biskup włocławski
 Hieronim Rozdrażewski (zm. 1632) – kasztelan międzyrzecki